Коковановская — деревня в Кирилловском районе Вологодской области на реке Сусла.

Входит в состав Николоторжского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Волокославинский сельсовет.

Расстояние до районного центра Кириллова по автодороге — 51,5 км, до центра муниципального образования Никольского Торжка по прямой — 20 км. Ближайшие населённые пункты — Истоминская, Клеменево, Чеваксино.

По переписи 2002 года население — 6 человек.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Кирилловского района